Albelda, municipi de la Llitera.
 Albelda de Iregua, municipi de la Rioja.
 David Albelda, futbolista valencià.